В Дивізіоні II юніорського чемпіонату світу з хокею із шайбою 2010 виступали 12 збірних у двох групах. Матчі групи А проходили в Нарві, Естонія з 13 до 18 березня 2010 року. Матчі групи B відбувалися в Броварах, Україна з 22 до 28 березня 2010 року.

Група A 

 підвищилась до Дивізіону I, а  понизилась до Дивізіону III в Юніорському чемпіонаті світу 2011

Група B

Посилання 
 Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2010 — Дивізіон IIA 
 Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2010 — Дивізіон IIB 
 Офіційний сайт Групи B Дивізіону II юніорського чемпіонату світу з хокею із шайбою 2010 

2010 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
Березень 2010